Der Ferrari Portofino ist ein Sportwagen des italienischen Automobilherstellers Ferrari.

Geschichte 
Die offizielle Vorstellung der Baureihe erfolgte am 23. August 2017. Der Viersitzer ist wie das Vorgängermodell Ferrari California als Coupé-Cabriolet mit Aluminiumklappdach ausgelegt und wurde nach der italienischen Hafenstadt Portofino benannt. Seine öffentliche Premiere hatte der neue Portofino auf der Internationalen Automobil-Ausstellung im September 2017 in Frankfurt am Main.

Im März 2023 wurde die Produktion des Portofino eingestellt. Nachfolgemodell ist die offene Version Spider des Ferrari Roma.

Technische Daten 
Der 3,9-Liter-V8-Motor mit Abgasturboaufladung stammt aus dem Vorgängermodell California T, leistet im Portofino mit neu programmierter Motorsteuerung, neuen Pleueln und Kolben und einem geänderten Ansaugsystem mit  jedoch  mehr. Im September 2020 präsentierte Ferrari mit dem Portofino M eine Version mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und .

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2018 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 872 Ferrari Portofino neu zugelassen worden. Mit 272 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Portofino
Sportwagen
Cabriolet
Portofino